Жибек Жолы (, до 2007 года — Александровка) — село в Аршалынском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр сельского округа Жибек Жолы. Код КАТО — 113433100.

География 
Село расположено на правом берегу реки Ишим, в западной части района, на расстоянии примерно 38 километров (по прямой) к северо-западу от административного центра района — посёлка Аршалы.

Абсолютная высота — 369 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха отрицательная и составляет около -4,1°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +20,3°С. Среднемесячная температура января составляет около -14,4°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 420 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по июль.

Ближайшие населённые пункты: посёлок Куйгенжар — на северо-западе, разъезд 102 — на севере, село Жалтырколь — на юге.

Через село проходит автодорога республиканского значения — М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург) — Алматы, через города Костанай, Астана, Караганда»

Население 
В 1989 году население села составляло 2528 человек (из них русские — 43%, немцы — 25%).

В 1999 году население села составляло 2487 человек (1269 мужчин и 1218 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживали 3873 человека (1906 мужчин и 1967 женщин).

Транспорт 
Жибек Жолы расположен вблизи дороги M-36 Астана — Караганда. Транспортное сообщение с городом Астана обеспечивается пригородными маршрутами № 304 и 322.

Улицы

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты, основанные в 1889 году
Населённые пункты Аршалынского района
Переименованные населённые пункты Казахстана